Погра — топоним в Подпорожском районе Ленинградской области:
 Погра (деревня) в составе Подпорожья.
 Погра (озеро).
 Погра (река).